Dziwna – cieśnina łącząca wody Zalewu Szczecińskiego z Morzem Bałtyckim
 Dziwna – część miasta Dziwnowa i sołectwo
 Dziwna – stalowy jacht żaglowy typu J-80